Финал Кубка Либертадорес 2018 года — два матча, по результатам которых определился победитель Кубка Либертадорес 2018, 59-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи изначально должны были быть сыграны 11 и 25 ноября 2018 года между аргентинскими клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Первый в истории финал с участием двух аргентинских команд. Последний в истории Кубка Либертадорес двухматчевый финал — с 2019 года финал будет проводиться в один матч на заранее выбранном стадионе.

Данный финал стал одним из самых скандальных в истории турнира. Обе игры не начались в запланированное время. Первоначально матчи должны были состояться 7-го и 28 ноября, но после выхода в финал двух команд из аргентинской столицы в связи с Саммитом G-20 в Буэнос-Айресе даты были перенесены на 10-е и 24 ноября.

Первая игра была перенесена на сутки (с 10-го на 11 ноября) из-за погодных условий — сильнейший дождь затопил поле стадиона «Бомбонера» в Буэнос-Айресе. Первый матч закончился вничью 2:2.

Ответный финал должен был начаться 24 ноября в 17:00 по местному времени. Однако фанаты «Ривер Плейта» забросали камнями автобус с игроками «Боки Хуниорс». Им удалось пробить стёкла в транспортном средстве и трое игроков гостевой команды получили травмы и были госпитализированы (вице-капитан Пабло Перес получил травму роговицы, также в госпиталь доставлены Гонсало Ламардо и Карлос Тевес). КОНМЕБОЛ принял решение всё же провести игру, но сначала перенёс начало на 18:00, а затем на 19:15 по местному времени (00:00 и 01:15 уже 25 ноября по московскому времени соответственно). Президент Конфедерации южноамериканского футбола Алехандро Домингес заявил, что ответственные за этот инцидент получат наказание, но игра всё равно состоится. В то же время главный тренер «Ривера» Марсело Гальярдо сказал, что согласится с решением о переносе матча на другой день, если таковое состоится.

Примерно в 01:30 по местному времени СМИ сообщили о том, что игра всё же будет перенесена. Матч должен начаться в 17:00 (23:00 мск), в присутствии зрителей.

В районе «Монументаля» присутствовало около 100 тыс. человек. После инцидента с автобусом в толпе начались беспорядки. Полиция открыла стрельбу резиновыми пулями. Было задержано 29 человек.

Вице-капитан «Боки Хуниорс», бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес, попавший в госпиталь после нападения на автобус, сказал, что КОНМЕБОЛ заставляет «Боку» несмотря ни на что сыграть в этом матче: «Они просто отдают кубок „Риверу“, они всегда делают то, что хотят, а то, что они делают — это позор!».

Утром 25 ноября Алехандро Домингес и Совет КОНМЕБОЛ приняли решение отложить ответный матч финала Кубка Либертадорес 2018 года с целью сохранения спортивного равенства. 27 ноября в Асунсьоне состоялось совещание Исполкома КОНМЕБОЛ с участием президентов «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта». Исполком постановил, что ответный матч пройдёт за пределами Аргентины 8-го или 9 декабря. Несмотря на принятое решение, президент «Боки Хуниорс» Даниэль Анхелиси заявил, что его клуб будет до последнего настаивать на дисквалификации «Ривер Плейта» как принимающей стороны, не обеспечившей безопасность гостевой команды, и что «Бока» планирует, в случае необходимости, обратиться в Спортивный арбитражный суд.

29 ноября было объявлено, что ответный финальный матч состоится 9 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Столица Испании была выбрана, помимо прочего, из-за того, что в этой стране живёт самое большое число аргентинцев за пределами самой Аргентины.

«Ривер Плейт» выиграл второй финал в дополнительное время 3:1 и стал обладателем Кубка Либертадорес в четвёртый раз в своей истории. 18 декабря 2018 победитель сыграл в полуфинале Клубного чемпионата мира 2018, который прошел в ОАЭ.

Дорога к финалу

Детали матчей

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 
 CONMEBOL Libertadores 2018, CONMEBOL.com

Кубок Либертадорес 2018
2018
Ноябрь 2018 года
События 11 ноября
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Спорт в Аргентине в 2018 году
Декабрь 2018 года
События 9 декабря
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Международные соревнования по футболу в Испании
Спорт в Испании в 2018 году